Nova Granada kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Granada (ort), São Paulo, 
 Nova Granada (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar